3-Stunden-Rennen von Monza 1963 steht für:
 3-Stunden-Rennen von Monza 1963, 1. Rennen am 29. Juni 1963
 3-Stunden-Rennen von Monza 1963, 2. Rennen am 8. September 1963
 3-Stunden-Rennen von Monza 1963, 3. Rennen am 8. September 1963